Серге́й Лашкарёв:
 Лашкарёв, Сергей Лазаревич (1739—1814) — русский дипломат.